J67 peut faire référence à :
 Cube tronqué biaugmenté (J67), une figure géométrique ;
 HMS Llandudno (J67), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres